Лео Скири Эстигор (; ) — норвежский футболист, защитник итальянского клуба «Наполи» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Эстигор начал профессиональную карьеру в клубе «Мольде». 4 июня 2017 года в матче против «Сарпсборг 08» он дебютировал в Типпелиге. В начале 2018 года Лео в поисках игровой практики на правах аренды в «Викинг». 2 апреля в матче против «Конгсвингера» он дебютировал в ОБОС-лиге.

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Норвегии Эстигор принял участие в юношеском чемпионате Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии, Финляндии, Италии и Англии.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 7 / забито голов: 0; победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2.

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Наполи»